ISO 3166-2:AZ is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Azerbeidzjan.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 11 gemeenten -  municipality (en) / municipalité (fr) / şәhәr (az), 66 districten – rayon (en) / district (fr) / rayon (az) en 1  autonome republiek - autonomous republic (en) / république autonome (fr) / muxtar respublika (az) gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat AZ voor Azerbeidzjan; het tweede gedeelte is een tweeletterige code (autonome republiek of gemeente) of een drieletterige code (district).

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Azerbeidzjan
 .az

2:AZ